Tony Taylor peut désigner :
 Tony Taylor (1984-), joueur américain de football américain ;
 Tony Taylor (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Tony Taylor (1989-), joueur panaméen de football ;
 Tony Taylor (1946-), joueur écossais de football devenu sélectionneur du Canada.